Григо́рий Климе́нко — имя следующих персоналий:

* Клименко, Григорий Ефимович (1910—1982) — полный кавалер ордена Славы.
 Клименко, Григорий Игнатьевич (1906—1995) — Герой Советского Союза.
 Клименко, Григорий Прокопьевич (1919—2006) — советский инженер-строитель и государственный деятель.